Boxing peut faire référence à plusieurs jeux vidéo :
Boxing, sorti en 1980 sur Atari 2600 ;
Boxing, sorti en 1981 sur Intellivision ;
Boxing, un jeu électronique Game & Watch''.

Voir aussi 
Boxing